Джозефи́на Ло́ветт (), урождённая — Шоу (; 21 октября 1877, Сан-Франциско, Калифорния, США — 17 сентября 1958, , Калифорния, США) — американская сценаристка и актриса. Номинантка на премию «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий» за фильм «Наши танцующие дочери» (1928).

Биография 
Джозефина Шоу родилась 21 октября 1877 года в Сан-Франциско (штат Калифорния, США).

В период своей 19-летней карьеры, длившейся в 1916—1935 года, Ловетт (сценический псевдоним Шоу) написала сценарий к 33-м фильмам и снялась в одном. В 1930 году Ловетт была номинирована на «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий» за фильм «Наши танцующие дочери» (1928), но её обошёл немецкий сценарист Ханс Кралы, получивший награду за фильм «Патриот».

Ловетт была замужем за режиссёром, продюсером и актёром  (род.1878—ум.1964), к фильмам которого она часто писала сценарии.

Ловетт скончалась 17 сентября 1958 года в  (штат Калифорния, США) в 80-летнем возрасте, через 23 года после окончания своей карьеры.

Избранная фильмография 
сценарист
  — «Наши танцующие дочери»/Our Dancing Daughters

актриса

Ссылки